Мэрилендский университет (иногда переводится, как Университет Мэриленда или Университет штата Мэриленд) — сокращённое название ряда высших учебных заведений штата Мэриленд.

 Мэрилендский университет в Колледж-Парке (:en:University of Maryland, College Park) — крупнейший университет в Мэриленде
 Мэрилендский университет в округе Балтимор (:en:University of Maryland, Baltimore County)
 Мэрилендский университет в Балтиморе (:en:University of Maryland, Baltimore)
 Мэрилендский университет — восточный берег (:en:University of Maryland Eastern Shore)
 Университетский колледж Мэрилендского университета (:en:University of Maryland University College)
 Университетская система штата Мэриленд (:en:University System of Maryland) — государственная корпорация, управляет большинством государственных ВУЗов штата Мэриленд

Ссылки 
 ВУЗы Университетской системы штата Мэриленд